Tweraser ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Tweraser (* 1988), österreichischer Rennfahrer
 Stefan Tweraser (* 1969), österreichischer Manager